Albrycht Zaborowski (1638-1711) – szlachcic, luteranin
 Andrzej Zaborowski (1931-1991) – etnograf
 Antoni Zaborowski (XVIII w.) – cześnik zakroczymski
 Andrzej Zaborowski (1926-2002) – polski artysta, malarz, plastyk i architekt
 Dariusz Zaborowski (ur. 1978) – perkusista
 Ignacy Zaborowski (1754-1803) – pijar, matematyk i geodeta
 Jan Zaborowski (ur. 1959) – polityk
 Jan Zaborowski (ur. 1915) – sędzia stalinowski
 Marcin Zaborowski (ur. 1965) – polski politolog
 Maria Jan Zaborowski (1946-2010) – biskup
 Melecjusz (Zaborowski) (1869-1946) – biskup
 Michał Zaborowski (ur. 1960) – polski artysta malarz
 Paweł Zaborowski (zm. 1621) – polski poeta, duchowny protestancki
 Piotr Zaborowski (ur. 1947) – lekarz
 Piotr Zaborowski (aktor) (1950-1978) – aktor
 Piotr Zaborowski (artysta grafik) (1953-2020) - artysta grafik
 Rafał (Zaborowski) (1677-1747) – biskup
 Roman Zaborowski (ur. 1956) – polityk
 Stanisław Zaborowski (zm. 1529) – prawnik
 Tymon Zaborowski (1799-1828) – poeta
 Wojciech Zaborowski (ur. 1973) – kierowca rajdowy
 Zbyszek Zaborowski (ur. 1958) – polityk